Les Élections municipales de 2014 à Thiers se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014. L'élection du nouveau maire de Thiers, Claude Nowotny, est intervenue le samedi , lors de la première réunion du conseil municipal de Thiers suivant le scrutin.

Mode de scrutin 
Le mode de scrutin à Thiers est celui des villes de plus de  : la liste arrivée en tête obtient la moitié des 33 sièges du conseil municipal. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un deuxième tour est organisé si aucune liste n'atteint la majorité absolue et au moins 25 % des inscrits au premier tour. Seules les listes ayant obtenu aux moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s'y présenter. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste présente au second tour.

Ces élections municipales 2014 sont les dernières élections françaises pour lesquelles le vote blanc n'est pas reconnu :

Contexte 

Les élections municipales de 2014 à Thiers marquent la candidature du maire sortant qui est élu depuis les élections municipales de 2001. C'est-à-dire que la liste « Fiers de Thiers » menée par Thierry Déglon est majoritaire au conseil municipal depuis cette date.

Tournant de 2001 

La gauche perd la ville après  de présence du Parti socialiste au conseil municipal ; parti représenté par Maurice Adevah-Pœuf depuis les élections municipales de 1977. Ce dernier est élu député de la Cinquième circonscription du Puy-de-Dôme (dite de Thiers-Ambert) à quatre reprises. Le premier mandat a lieu entre 1981 et 1986, le deuxième entre 1986 et 1988, le troisième entre 1988 et 1993 et le quatrième entre 1997 et 2002. 

C'est en 2001 que la ville connaît un véritable tournant politique. En effet, le maire sortant présent depuis 1977 ne remporte pas les élections municipales de 2001 face à Thierry Déglon.

Reprise de la ville par la gauche 

Seule la municipalité reste apolitique entre 2001 et 2014 En effet, la circonscription reste à gauche avec Maurice Adevah-Poeuf puis André Chassaigne entre ces deux dates. Le Canton de Thiers, lui aussi reste coloré à la vague rose, représenté depuis 1998 par Annie Chevaldonné, une ancienne adjointe à M. Adevah-poeuf au conseil municipal.

L'élection municipale de 2014, gagnée par la gauche avec Claude Nowotny marque un retour vers cette idéologie qui reste présente depuis le début du  dans la ville.

Candidats 
Quatre candidats se sont présentés pour l'élection. Thierry Déglon s'est présenté en tête de la liste « Fiers de Thiers ». Claude Nowotny s'est présenté en tête de liste « Ensemble pour Thiers », Tahar Bouanane pour la liste « Osez Thiers » et Hervé Torregrosa pour « Bien vivre à Thiers ». La gauche est représentée par ces trois derniers tandis que la représentation de la droite et du Front national reste très discrète. Seule la liste « Fiers de Thiers » semble être apolitique bien qu'une partie de ses membres soient adhérents au parti des Républicains.

Résultats précédents

Élections municipales de 2008

Élections municipales de 2001

Élections municipales de 1989

Notes et références

Notes

Références 

Thiers
2014